Simon Andersen er navnet på flere personer:
 Simon Andersen (redaktør) (født 1969) − dansk redaktør og journalist
 Simon Andersen (friskytte) − dansk-svensk friskyttekaptajn